Vautrin bezeichnet:

 Vautrin, eine Figur aus Balzacs Romanzyklus Die menschliche Komödie (La Comédie humaine)
 Vautrin (Film), Frankreich 1943, Regie Pierre Billon
 Productions M. Vautrin, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Vautrin ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Vautrin (* 1960), französische Politikerin
 Irénée Vautrin (1888–1974), kanadische Politikerin
 Jean Vautrin, Pseudonym des französischen Autors Jean Herman (1933–2015) 
 Léon Vautrin (1820–1884), französischer Architekt